Rudolf Berndt ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Berndt (1838–1919), deutscher Pädagoge, siehe Rudolph Berndt
 Rudolf Berndt (Maler) (1899–1972), deutscher Maler 
 Rudolf Berndt (Ornithologe) (1910–1987), deutscher Ornithologe und Naturschützer

Siehe auch:
 Rudolf Bernt (1844–1914), österreichischer Architekt und Maler